Ю́рій Олекса́ндрович Андріє́нко ( — ) — солдат Національної гвардії України.

Життєвий шлях 
З дитинства з родиною мешкав у селі Велика Рибиця, де закінчив 9 класів загальноосвітньої школи, потім — ЗОШ села Миропілля. Вступив на контрактне навчання — юридичний факультет Сумського національного аграрного університету. Полишив навчання, провчившись рік. Їздив на заробітки за кордон, працював водієм. Повернувшись, готувався вступити до Національної академії СБУ.

2013 року призваний на строкову службу, яку проходив у в/ч № 3009 внутрішніх військ, технік на стрілецькому полігоні ВВ під Сімферополем.

Після окупації Криму російськими військами Юрій виїхав з півострова разом з військовослужбовцями, що лишилися вірними присязі і Українському народові.

Солдат 5-ї окремої Слобожанської бригади Національної гвардії України. Брав участь у «зачистках» Харкова від проросійських сепаратистів у березні— квітні 2014-го. По тому Слобожанську бригаду перекинули на Донбас, в район Слов'янська і Краматорська.

Загинув уночі проти 8 вересня на блокпосту поблизу гори Карачун — смт Ясногірка під час нападу ДРГ терористів. Тіло Юрія було знайдене всередині блокпосту з пораненнями, завданими автоматною чергою.

Похований у селі Велика Рибиця.

Лишилися батьки, молодша сестра.

12 жовтня 2018 на приміщенні Великорибицької філії Миропільського НВК відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки Андрієнку Юрію Олександровичу.

Примітки

Джерела 
 Андрієнко Юрій Олександрович  // Книга пам'яті полеглих за Україну
 Андрієнко Юрій Олександрович  // Український меморіал

Національні гвардійці України
Померли в Краматорській міській раді
Поховані в Краснопільському районі